A Szaijúki a következőkre utalhat:
 Szaijúki (1960), a Toei Animation animációs filmje
 Szaijúki, Minekura Kazuja mangasorozata, amelyből anime is készült
 Szaijúki, japán televíziós sorozat
 Szaijúki, a Koei videójátéka, angol nyelvterületen Saiyuki: Journey West címen ismert